Die Bezeichnung  Presswerk steht für

 eine industrielle Einheit mit einer oder mehreren Pressen zur Umformung von Blechtafeln (Platinen) zu Pressteilen, siehe Presswerk (Metallbearbeitung)
 eine Anlage zur Serienherstellung von optischen Datenträgern, siehe Presswerk (Optische Datenträger)
 eine Anlage zur Serienherstellung von Vinyl-Tonträgern, siehe Schallplatte. 

Siehe auch: